Vall de Ebo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vall de Ebo (kommunhuvudort i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Vall d'Ebo (kommun i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar